A competição de judô' até 55 kg masculino nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014 'foi disputada a 17 de Agostode 2014 Ginásio de Longjiang em Nanquim, China. Bauyrzhan Zhauyntayev do Cazaquistão foi medalha de Ouro, o azeri Natig Gurbanli conquistou a Prata e o Bronze foi repartido entre o belga Jorre Verstraeten e o turco Oguzhan Karaca.

Resultados das finais

Finais

Disputa pelo Bronze 
Nota: Participam na luta pelo Bronze os derrotados das semifinais (ver acima) e os derrotados dos quartos-de-final (ver abaixo).

Referências 

Eventos de judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014